Northridge hace referencia a varios artículos sobre localidades de los Estados Unidos:

 Northridge (Los Ángeles), en el estado de California;
 Northridge (Ohio);
 Northridge (Texas).